Мыльная пена — пена из мыльных пузырей.

Кинематограф 
 «Мыльная пена» — американский немой комедийный фильм 1920 года.
 «Мыльная пена» — американский комедийный фильм 1991 года.